Csehország
 Písek, település a Frýdek-místeki járásban
 Písek, település a Hradec Králové-i járásban
 Písek, város a Píseki járásban
 Amerikai Egyesült Államok
 Písek, település Észak-Dakota államban
 Písek, szellemváros Texas államban